Південний острів — острів в Кілійському гирлі річки Дунай, Одеська область, Україна.
 Південний острів — острів в групі Нова Земля, Росія
 Південний острів — острів в групі Петра, Росія
 Південний острів — острів в групі Нова Зеландія

Див. також 
 Північний острів